Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Elizabeth Smylie che ha battuto in finale Lori McNeil 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Lori McNeil (finale)
 Catarina Lindqvist (semifinali)
 Larisa Neiland (semifinali)
 Elizabeth Smylie (campionessa)

 Nathalie Herreman (secondo turno)
 Beth Herr (primo turno)
 Sara Gomer (primo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma 1987